Edgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anne Charlotte Edgren (1849–1892), svensk författarinna
 August Hjalmar Edgren (1840–1903), svenskamerikansk språkvetare
 John Alexis Edgren (1839–1908), svenskamerikansk baptistpastor 

Svenska efternamn